Рифт-Валли () — бывшая провинция Кении. Граничила с Южным Суданом, Угандой и Танзанией. Административный центр провинции — город Накуру. На 2009 год в провинции проживало 10 006 805 человек на площади 183 383 км².

Провинция располагалась в Великой рифтовой долине, в честь которой и получила своё название.

Административное деление 
С марта 2013 года территория провинции разделена на 14 округов:

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Кении

Провинции Кении